Вендорф () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Северная Передняя Померания. Подчиняется управлению Нипарс.  Население составляет 990 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 15,68 км². Официальный код  —  13 0 57 090.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании